Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Internazionali BNL d’Italia 2014 der Damen. Insgesamt nehmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die von 10. bis 11. Mai 2013 stattfindet; wobei sich acht Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizieren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Rom